Pandalidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1825. Enligt Catalogue of Life ingår Pandalidae i överfamiljen Pandaloidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pandalidae 76 arter. 

Pandalidae är enda familjen i överfamiljen Pandaloidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pandalidae (Pandaloidea)